Фраксионамијенто дел Боске има више значења:

 Фраксионамијенто дел Боске (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Фраксионамијенто дел Боске (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику